La finale de la Coupe UEFA 1994-1995 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au stade Ennio-Tardini de Parme et au stade Giuseppe-Meazza de Milan, tous deux en Italie.

Elle oppose les deux équipes italiennes du Parme AC et de la Juventus. Au terme des deux rencontres, les Parmesans l'emportent sur le score de 2 buts à 1 (1-0 à l'aller, 1-1 au retour), ce qui constitue leur deuxième titre européen avec leur victoire en Coupe des coupes en 1993.

Du fait de difficultés de la Juventus avec le propriétaire du Stadio delle Alpi de Turin, le match retour se joue au stade Giuseppe-Meazza de Milan.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1994-1995
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1994-1995

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1994-1995

Notes et références 

1994-1995
Sport en mai 1995
Football en Italie en 1995
Compétition de football à Milan
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face du Parme Football Club